Juana de Lara puede referirse a las siguientes personas:
 Juana de Lara y de Haro, o simplemente Juana de Lara, (1335-Sevilla, 1359), noble castellana, miembro de la Casa de Lara, hija Juan Núñez III de Lara y María Díaz de Haro, con el título de Señora de Vizcaya y Lara.
 Juana Núñez de Lara la Palomilla, (Palencia, 1285-Palencia, Sevilla 12 de junio de 1351), noble castellana, miembro de la Casa de Lara, hija de Juan Núñez I de Lara, y  Teresa de Haro.